Kurzmann ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Kurzmann (um 1365–um 1428), Autor und Übersetzer
 Christof Kurzmann (* 1963), Jazz- und Improvisationsmusiker
 Gerhard Kurzmann (* 1953), österreichischer Historiker und Politiker der FPÖ
 Rita Kurzmann-Leuchter (geboren als Henriette Rita Pollak, 1900–1942), österreichische Pianistin und Musikpädagogin

Siehe auch:
 Kurzman
 Kurtzman